Het WTA-tennistoernooi van Charleston 125 (officieel LTP Women's Open) van 2021 vond plaats van 26 juli tot en met 1 augustus 2021 in de Amerikaanse plaats Mount Pleasant, op 14 km afstand van Charleston. Het was een incidentele editie van het toernooi. Er werd gespeeld op groene gravelbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Amerikaanse Madison Brengle strandde al in de eerste ronde.

Het vierde reekshoofd, Varvara Lepchenko uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij haar ongeplaatste landgenote Jamie Loeb in drie sets, met een tiebreak in de eerste set. Lepchenko wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 15.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het ongeplaatste duo Liang En-shuo en Rebecca Marino won het toer­nooi. In de op zaterdag 31 juli gespeelde finale ver­sloegen zij het als eerste geplaatste koppel Erin Routliffe en Aldila Sutjiadi in de match-tiebreak. Het was zowel voor de Taiwanese Liang als voor de Canadese Marino de eerste WTA-titel.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Charleston 2021 - 3
Charleston - 3